Rangpur est le nom de plusieurs villes du sous-continent indien :

Au Pakistan
La ville pendjabi Rangpur Baghoor
Au Bangladesh
La division de Rangpur
Le district de Rangpur
La ville de Rangpur dans ce district
En Inde
Rangpur, une ville du Gujarat
Rangpur, ancienne capitale du royaume des Âhoms, aujourd'hui incluse dans Sivasagar en Assam

Rangpur est aussi le nom d'un agrume (Citrus × limonia).

Homonymie de toponyme